Ньюленд — может означать следующее:

География 
  — деревня в графстве Вустершир.
  — город в Северной Каролине.

Персоналии 
  — американский актёр.
 Ньюленд, Джулиус Артур (1878—1936) — американский ботаник и химик бельгийского происхождения.
  — выдающийся австралийский хирург.